Dottor Faust – protagonista di un racconto popolare tedesco 
Dottor Johann Georg Faust – alchimista, mago e astrologo tedesco, considerato un'ispirazione per il personaggio di Faust
Doktor Faust – opera lirica di Ferruccio Busoni

Pagine correlate 
Faust
Dottor Faustus (disambigua)